Рейтинг первооткрывателей малых планет составляет Центр малых планет — подразделение Международного астрономического союза.

Последняя редакция 
По состоянию на 19 октября 2013 года в списке 1446 астрономов. Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна на первом месте.

История рейтинга 
Первым был Джузеппе Пьяцци, открывший 1 января 1801 года Цереру. Лидер рейтинга сменялся 11 раз. Сейчас в списке лидирует Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна. Всего на данный момент открыто 376705 астероидов.

Ссылки 
 Minor Planet Discoverers

Астероиды
Рейтинги